

Urodzili się 
 Joram, król Judy (zm. 841 p.n.e.)

Zmarli 
 Tibni, pretendent do tronu izraelskiego